Hellgren ist der Familienname folgender Personen:

 Claes Hellgren (* 1955), schwedischer Handballspieler, Handballtrainer und Fitnesstrainer
 Edvin Hellgren (1888–1919), schwedischer Langstreckenläufer